Le xian d'Anyuan (安远县) est une subdivision administrative de la ville-préfecture de Ganzhou, dans la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district d'Anyuan (安源区) est une subdivision administrative de la ville-préfecture de Pingxiang, dans la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme